Älgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Älgölen, Småland, sjö i Vimmerby kommun, 
Älgölen, Östergötland, sjö i Kinda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn